9104 Matsuo – asteroide della fascia principale
 Monte Matsuo – montagna del Giappone 
 Matsuo – centro abitato del distretto di Iwate, in Giappone 
 Matsuo – centro abitato del distretto di Sanbu, in Giappone 
 Ginzō Matsuo – doppiatore giapponese
 Matsuo – nome proprio giapponese 
 Assedio di Matsuo – battaglia combattutasi in Giappone nel 1554

Pagine correlate 

Matsu
Matsui
Stazione di Matsuo